Костицький Василь Васильович (нар. 20 червня 1956 у с. Заріччя, Надвірнянський район, Івано-Франківська область) — український політичний та громадський діяч, екс-голова Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі, Народний депутат України I, II, III скликань.
 Костицький Михайло Васильович (нар. 11 листопада 1947 — український правник, доктор юридичних наук (1990), професор (1994).